CTM, sigle composé des trois lettres C, T et M, peut faire référence à :
 Collectivité territoriale de Martinique ;
 Centre technique municipal, un centre gérant les moyens de transport et les outils utilisés par les villes ;
 Certificat technique des métiers, un premier niveau de qualification dans un métier, délivré par les chambres de métiers et de l'artisanat (CMA), en France ;
 Clock to master, une innovation informatique apparue avec la RDRAM ;
 Comité technique ministériel, une instance représentative des personnels ministériels, en France ;
 Compagnie de transports au Maroc ;
 Compagnie de transports du Morbihan, une société privée de transports de voyageurs par la route dans le Morbihan, en France ;
 Commission de transport de Montréal, la société qui exploite les transports en commun à Montréal, au Canada ;
 Companhia de Telecomunicações de Macau, une entreprise de télécommunications basée à Macao en Chine ;
 Confederación de Trabajadores de México, un syndicat mexicain ;
 Chaland de transport de matériel ;
 Chaudronnerie Teulet Monbazillac, entreprise spécialisée dans la fabrication de cuves inox.

CTM est également un code qui peut signifier :
 Aéroport international de Chetumal, au Mexique, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports